NGC 6040A
NGC 6040B